Закриев — чеченская фамилия. Известные носители:
 Закриев, Ибрагим Салманович (1990) — мэр города Грозный.
 Закриев, Магомед Хамидович (1966) — художник, живописец, член Союза художников России, Заслуженный художник Чеченской Республики, Народный художник Республики Ингушетия.
 Закриев, Салман Соипович (1967) — политик, глава Парламента Чечни.